Japanse tuin
 Japanse Tuin (Hasselt)
 Japanse Tuin (Oostende)